Tschorn ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhart Tschorn (1901–1975), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Rainer Tschorn (* 1947), deutscher Politiker (CDU) und Stadtpräsident von Kiel
 Sascha Tschorn (* 1976), deutscher Schauspieler und Tänzer
 Sofie Tschorn, Geburtsname von Sofie Ackermann (1760–1815), deutsche Schauspielerin
 Sophie Tschorn (1891–1975), deutsche Hörfunkpionierin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Schorn